Дрвеник — населений пункт у Хорватії, в Сплітсько-Далматинській жупанії у складі громади Ґрадац.
 Дрвеник — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Конавле.
 Дрвеник Великі — острів в Хорватії, в жупанії Спліт-Далмація.
 Дрвеник Малі — острів в Хорватії, в жупанії Спліт-Далмація.
 Дрвеник — ненаселений острів в Хорватії.
 Дрвенік Великі — населений пункт у Хорватії, Сплітсько-Далматинській жупанії у складі громади Трогір.
 Дрвенік Малі — населений пункт у Хорватії, Сплітсько-Далматинській жупанії у складі громади Трогір.